Medeon () ist

 eine mythische Person, siehe Medon (Sohn des Pylades)
 eine antike Stadt in Böotien, siehe Medeon (Böotien)
 eine antike Stadt in Phokis, siehe Medeon (Phokis)
 eine antike Stadt in Akarnanien, siehe Medeon (Akarnanien)
 eine ehemalige griechische Gemeinde, siehe Medeon (Gemeinde)